Martín Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Martín Rodríguez (Politiker) (1771–1845), argentinischer Politiker und Soldat
 Martín Rodríguez (Tennisspieler) (* 1969), argentinischer Tennisspieler
 Martín Rodríguez (Rugbyspieler) (* 1985), argentinischer Rugby-Union-Spieler
 Martín Rodríguez (Segler) (* 1974), argentinischer Segler
 Martín Rodríguez Vanni, uruguayischer Reiter 
 Martín Emilio Rodríguez (* 1942), kolumbianischer Radrennfahrer
 Martín Rodríguez (Fußballspieler, 1968) (* 1968), peruanischer Fußballspieler
 Martín Rodríguez (Fußballspieler, 1970) (* 1970), uruguayischer Fußballspieler
 Martín Rodríguez (Fußballspieler, 1985) (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Martín Rodríguez (Fußballspieler, 1989) (* 1989), uruguayischer Fußballspieler
 Martín Rodríguez (Fußballspieler, 1994) (* 1994), chilenischer Fußballspieler